Франц Генрих Луис Коринт (; ) — немецкий художник. Наряду с Максом Либерманом, Лессером Ури и Максом Слефогтом относится к наиболее видным представителям немецкого импрессионизма, хотя его последние работы часто считаются синтезом импрессионизма и экспрессионизма.

Биография

Детские годы и образование 
Ловис Коринт родился в семье Генриха и Вильгельмины Коринт, державших кожевенную мастерскую и достаточно крупное фермерское хозяйство в Тапиау. Он был единственным общим ребёнком у своих родителей и воспитывался вместе с ещё пятью братьями и сёстрами от предыдущего брака матери. Дом детства Ловиса сохранялся в современном Гвардейске до 2020 года.

В 1866—1873 годах Луис посещал Кнайпхофскую гимназию в Кёнигсберге и проживал у своей тётки. В 1870 году с началом Франко-прусской войны в квартире тётки встали на постой солдаты. Когда в 1873 году умерла мать Коринта, он вернулся в родной дом, где несколько позже у него появилось желание стать художником.

Чтобы сын учился на художника, отец Ловиса Коринта продал усадьбу в Тапиау и переехал с ним в Кёнигсберг. Коринт поступил в академию, где основы живописи и историческую живопись ему преподавал Отто Гюнтер. Вместе с Гюнтером и другими учениками Коринт съездил в Берлин и Тюрингию, где побывал в мастерских Альберта Бренделя, который на тот момент руководил веймарской школой искусств, Фридриха Преллера и Карла Буххольца. В собственном творчестве Коринт сконцентрировался на портретах и пейзажах.

Мюнхен, Антверпен, Париж 
По рекомендации своего учителя Гюнтера в 1880 году Коринт поступил в Академию изобразительных искусств в Мюнхене, которая в те времена считалась наряду с парижской самым известным центром живописи и играла большую роль в культурной жизни города. Ловис Коринт сначала обучался в классе Франца Дефреггера, затем у Людвига Лёфца, который когда-то учился у Вильгельма Дица. Вместе с Коринтом в академии учились Ганс Ольде и Бернт Грёнвольд, дружеские отношения с которыми Луис сохранил и после учёбы. Коринт примкнул к направлению натурализма, которое в то время пыталось противостоять классической исторической живописи. Большое место в обучение занимала живопись ню. Ещё одним преподавателем, оказавший влияние на Коринта, стал Вильгельм Трюбнер, на смерть которого в 1920 году Коринт написал некролог.

В 1882—1883 годы Коринт отслужил в армии, а затем до возвращения к учёбе совершил с отцом поездку в Италию и к озеру Гарда.

В 1884 году Коринт провёл три месяца за учёбой в Антверпене. В том же году его ожидал первый международный успех с картиной «Заговор»: картина была награждена бронзовой медалью Лондонского салона. В антверпенском ателье появилась и одна из самых известных работ Коринта «Негр Отелло», представляющая собой портрет темнокожего мужчины. В октябре Коринт направился в Париж и поступил в частную Академию Жюлиана, где получил опыт работы с обнажённым женским телом. Этот период оказал значительное влияние на дальнейшее творчество художника и прежде всего на его женские портреты. Пребывание в Париже не принесло Коринту особого успеха, и он вернулся из Парижа с 20 крупноформатными картинами, большей частью ню. Пребывание в Париже одновременно с известными импрессионистами, когда в парижских галереях демонстрировались произведения уже умерших к тому времени Гюстава Курбе и Эдуара Мане, никак не отразилось в творчестве Коринта. Его вдохновляли выставки Жана-Луи-Эрнеста Мессонье, Вильгельма Лейбля и особенно ретроспектива Жюля Бастьен-Лепажа.

Летом 1886 года Коринт отправился вместе с Гансом Ольде на побережье Балтийского моря для написания пейзажей и портретов, в 1887 году он вернулся в Кёнигсберг и написал портрет своего отца, но и этот портрет вновь не был оценён в кёнигсберской академии.

В 1887 году Луис Коринт переехал на зиму в Берлин, где познакомился в частности с Максом Клингером, Вальтером Лейстиковом и Карлом Штауффером-Берном. Скорее всего именно в Берлине Коринт написал свой первый автопортрет. В следующем году Коринт вернулся домой в Кёнигсберг к своему тяжело больному отцу и написал до его смерти 10 января 1889 года его несколько портретов.

Мюнхен, 1891—1900 годы 

В 1890 году заявленная на Парижский салон картина Коринта «Пьета» («Снятие с креста») получила награду. Обнадёженный успехом Коринт в 1891 году решился вновь переехать в Мюнхен. Здесь он поселился в Швабинге. Вид из окна своей квартиры Коринт запечатлел в том же году на многих своих картинах. Коринт заинтересовался популярным в том время в Мюнхене творчеством на пленэре, когда художники покидали свои мастерские в поисках сюжетов под открытым небом. Живопись на пленэре сделали популярной в Германии знаменитые персонажи мюнхенской культурной жизни Арнольд Бёклин, Макс Клингер и Ханс Тома. Мюнхенскими князьями от живописи считались Фридрих Август фон Каульбах, Франц фон Ленбах, а также Франц фон Штук. Главным произведением Коринта в этом году стал крупноформатный «Диоген». Однако выставка картин в Стеклянном дворце не оправдала возлагавшихся на неё надежд, а напротив подверглась интенсивной критике, заставив Коринта вновь засомневаться в себе. У своего друга Отто Экмана Коринт учился искусству офорта, и к 1894 году появился его цикл офортов «Трагикомедии», где заметно влияние югендстиля и творчества Макса Клингера.

Начиная с 1892 года Коринт создаёт ряд картин со сценами на бойне, произведших впечатление на критиков. Картины написаны в реалистической манере на провокационную тему. Коринт был связан с «революционерами» в мюнхенском искусстве, которые не выставляли свои работы в официозном Стеклянном дворце и встречались в мюнхенском сообществе художников «Аллотрия». В 1892 году из этого объединения выделился Мюнхенский сецессион, к которому помимо Коринта примкнули Макс Либерман, Отто Экман, Томас Теодор Гейне, Ханс Ольде, Ханс Тома, Вильгельм Трюбнер, Франц фон Штук и Фриц фон Уде. Чтобы изменить к лучшему ситуацию с выставками, Коринт вместе с Экманом, Трюбнером, Гейне, Максом Слефогтом, Карлом Штратманом, Германом Обристом и Петером Беренсом хотел в 1893 году создать «Свободное объединение». По этому поводу в Сецессионе возникли разногласия, объединение создано не было, а участвовавшие в этом деле художники были исключены из Сецессиона. Свои выставки они проводили в галерее Шульте.

«Снятие с креста» 1895 года стала первой картиной Коринта, которая была по-настоящему продана. В том же году она была представлена на выставке в Стеклянном дворце и удостоилась золотой медали. С 1895 по 1900 годы на выставках демонстрировались и другие работы Коринта, которые однако не произвели на публику особого впечатления. Через одного из своих друзей Коринт познакомился с членами мюнхенского литературного кружка «Побочное правительство» (), в который в том числе входили писатели Макс Гальбе, граф Эдуард фон Кайзерлинг, Франк Ведекинд и Отто-Эрих Гартлебен. В 1896 году Коринт стал одним из соучредителей существующей и сейчас масонской ложи «Крепкие верностью» (), для которой он написал в 1898 году картину «Братья ложи», изобразив на ней двенадцать членов своей ложи. В последующие годы Коринт создал ряд самых удачных и известнейших произведений. Так, около 1896 года Коринт написал свой знаменитый «Портрет со скелетом», в 1897 году — «Ведьм» и «Искушения святого Антония». В 1900 году он написал «Саломею», на которую возлагал большие надежды, но получил отказ на её участие в выставке Мюнхенского сецессиона. Пережив эту неудачу, Коринт решил покинуть Мюнхен и переехать в Берлин. Там Лейстиков, с которым у него сохранились хорошие отношения, вместе с Максом Либерманом и Паулем Кассирером основал Берлинский сецессион. В июле 1900 года «Саломея» оказывается в центре внимания второй выставки Берлинского сецессиона, и по собственным словам Коринта он становится в Берлине «крупной величиной». Помимо «Саломеи» в этой выставке также участвовали картины «Сусанна и два старца» и «Распятие», а благодаря Лейстикову Коринт получил свои первые заказы на портреты.

Берлинский период 

Осенью 1901 года Ловис Коринт переехал в Берлин и стал членом Берлинского сецессиона. В том же году его картина «Персей и Андромеда» демонстрировалась на выставке Сецессиона у Пауля Кассирера рядом с полотнами Винсента ван Гога, Вильгельма Лейбля и Арнольда Бёклина. Лейстиков помог с мастерской на улице Клопштокштрассе (), и 14 октября 1901 года в ней открылась его художественная школа. Его первой ученицей стала 21-летняя Шарлотта Беренд, ставшая у Коринта постоянной моделью. Ещё одним учеником Коринта был Эрих Лассе. Школа принесла прибыль, а картины Коринта стали пользоваться большим успехом.

Уже в декабре Пауль Кассирер организовал специальную выставку работ Коринта, а годом позже Коринт был избран в правление Сецессиона. «Портрет поэта Петера Хилле» вместе с другими работами Коринта: «Самуил проклинает Саула», «Грации» и «Автопортрет с моделью» демонстрировались на выставке Сецессиона в 1902 году. Помимо работ Коринта на этой выставке были представлены картины Эдуара Мане и Эдварда Мунка, а портрет Хилле приобрёл бременский Кунстхалле.

26 марта 1903 года Ловис Коринт женился на Шарлотте Беренд, которая взяла двойную фамилию Беренд-Коринт. 13 октября этого года на свет появился их сын Томас Коринт, и семья переехала на улицу Хендельштрассе (). Дочь Вильгельмина родилась шестью годами позже 13 июня 1909 года.

На ежегодной выставке 1903 года Коринт представил свою «Девочку с быком» и «Борьбу Одиссея с нищим», в 1904 году были написаны «Тини Зендерс» и «Положение во гроб». В том же году Кассирер провёл в своей галерее выставку француза Поля Сезанна, которая произвела на Коринта сильное впечатление. В 1906 году Коринт начал своё первое крупное литературное произведение — «Автобиографию», над которой он работал вплоть до своей смерти в 1925 году. После смерти художника её опубликовала вдова Коринта. В этом же году Коринт создал целый ряд известных и привлекающих внимание работ, как «Снятие с креста», «Детство Зевса», «После купания», а также «Рудольф Риттнер в образе Флориана Гейера». В 1907 году появились «Пленение Самсона», «Великие мучения», «Автопортрет со стаканом», а также вызвавшая многочисленные споры «Лежащая обнажённая».

В 1908 году свет увидели два литературных произведения Коринта: «Легенды из жизни художника», которая как и «Автобиография» рассказывает о жизни Коринта, и «Изучение живописи», учебник, знакомящий читателя с живописью и её техниками. Заслуживает внимания и художественные работы Коринта этого года: «Сусанна в купальне», «Орфей» и «Портрет художника Вальтера Лейстикова». Лейстиков умер в этот год, и Коринт посвятил ему книгу под названием «Жизнь художника Лейстикова», которая вышла у Кассирера в 1910 году.

В 1910 году Коринту удалось представить несколько своих картин на уже получившей признание выставке Сецессиона: «Оружие Марса», «Мытьё ног» и семейный портрет «Художник и его семья», на которой изображены все члены его семьи. Ловис Коринт наряду с Максом Либерманом считался в это время одним из самых признанных и востребованных художников Берлинского сецессиона, и несколько его картин было приобретено Гамбургским кунстхалле.

В 1911 году Макс Либерман, являвшийся президентом Берлинского сецессиона, и члены его правления Макс Слефогт, Пауль Кассирер и др. ушли в отставку, а новым руководителем объединения был избран Ловис Коринт. В том же году Сецессион провёл выставку в честь умершего Фрица фон Уде, являвшегося членом Сецессиона. На весенней выставке Сецессиона также демонстрировались работы Пабло Пикассо и Фердинанда Ходлера. Коринт представил на этой выставке свою картину «Нана» и два портрета поэта Фердинанда Майера. В декабре у Коринта случился инсульт, который закончился односторонним параличом. В 1909—1919 годы Ловис Коринт проводил много времени на новом тогда курорте Нинхаген близ Бад-Доберана и написал много рисунков и картин, посвящённых Мекленбургу. Весну 1912 года он провёл в отпуске вместе с женой на ривьере, а летом написал «Ослеплённого Самсона». В декабре Пауль Кассирер был вновь избран в правление Сецессиона, Коринт ушёл в отставку, отклонив предложение остаться в правлении и жюри.

В 1913 году вышла первая монография о художнике Ловисе Коринте, написанная Георгом Бирманном. В качестве акта примирения с Коринтом Пауль Кассирер организовал в этом году большую ретроспективу работ художника, которую открыл Макс Либерман. Всего в этой выставке участвовало 228 масляных картин Коринта. С творчеством Коринта в тот год можно было также познакомиться на «Большой выставке искусства Дюссельдорф 1913» в Мангейме и на Всемирной выставке в Генте, а также в различных картинных галереях и музеях Баден-Бадена, Мюнхена и Дрездена. На весенней выставке Берлинского сецессиона, отмечавшего в 1913 году своё пятнадцатилетие, были представлены его «Ариадна на Наксосе» и «Торговец восточными коврами». На этой выставке помимо художников, сотрудничавших с Сецессионом в течение этих 15 лет, впервые участвовал художник Анри Матисс. Эта выставка, как и осенняя выставка того же года, в которой приняли участие работы Эдварда Мунка, Пабло Пикассо, Эрнста Людвига Кирхнера и др., пользовались большим успехом. Однако успехи Сецессиона и выставок Кассирера не могли скрыть внутренние противоречия. В том же году Кассиреру как члену жюри Сецессиона были предъявлены серьёзные обвинения, связанные с его коммерческой деятельностью в сфере искусства, что привело к выходу из Сецессиона 42 художников, включая Макса Либермана и всего состава правления. Ловис Коринт остался в Сецессионе, получившем название Свободный сецессион, где он был единственным художником с международной славой.

В 1914 году Коринт объездил Монте-Карло и Рим, где его внимание в особенности привлекли фрески Рафаэля в Ватикане. Далее он направился в Санкт-Мориц, где его поездка была прервана начинающейся Первой мировой войной. Коринт вместе со Слефогтом, Либерманом и Эрнстом Барлахом был среди тех известных художников, которые приветствовали начало войны. Ловис Коринт, который в своём докладе «О сути живописи» перед свободным студенчеством Берлинского университета в январе 1914 года уже заявил о своих патриотических взглядах, видел в войне возможность нового начала, которое позволить немецкому искусству доказать свою значимость:
 «Мы покажем миру, что сегодня немецкое искусство марширует на вершине мира. Прекратить галлийско-славянское обезьянничанье последнего периода нашей живописи!»

В 1915 году Коринт вновь был избран председателем Берлинского сецессиона и работал над выставкой, которая по его идее была призвана подчеркнуть старые ценности немецкой живописи. Для неё он предоставил несколько своих натюрмортов и портретов, а также картину «Иосиф и жена Потифара».

В последующие годы Коринт в своём творчестве всё больше концентрируется на теме войны. Так в 1917 году появились «Каин» и «Портрет гросс-адмирала Альфреда фон Тирпица». В тот же год писатель Карл Шварц опубликовал книгу «Графика Ловиса Коринта», подробно рассказывающую о рисунках и графике Коринта. В августе Коринт побывал в Тапиау и подарил родному городу, присвоившему ему звание почётного жителя, несколько своих работ.

В марте 1918 года Берлинский сецессион посвятил Ловису Коринту выставку по случаю его 60-летия, на которой было представлено 140 его картин маслом, несколько работ Коринта участвовали также в весенней выставке Сецессиона. В это же время берлинская Национальная галерея приступила к созданию систематической коллекции работ Коринта, которая после войны демонстрировалась в отделе нового искусства во Дворце кронпринцев. Берлинская академия художеств присвоила ему звание профессора. После окончания войны, слома империи, за которыми последовала Ноябрьская революция и Веймарская республика, вера Коринта в немецкую живопись была подорвана:
 «Государство Гогенцоллернов уничтожено до основания. Я чувствую себя пруссаком и имперским немцем.»

Позднее творчество на Вальхензее 
В 1919 году Ловис Коринт приобрёл земельный участок в деревушке Урфельд на озере Вальхензее, где его супруга Шарлотта Беренд построила дом. Он стал местом уединения художника, где он писал преимущественно пейзажи, портреты и натюрморты, всё более удаляясь от художественной жизни. Его картины на Вальхензее получили признание и стали успешными с финансовой точки зрения. По его собственным словам так много работ «никогда не было продано, как после развала страны. Картины практически срывали с мольберта, и выставки никогда не переживали такого расцвета, как сейчас». В том же году вышел альбом офортов «Античные легенды», вслед за которым в 1920 году вышло «Полное собрание сочинение», включившее в себя наиболее значимые газетные статьи и произведения Коринта.

15 марта 1921 года Ловису Коринту было присвоено звание почётного доктора кёнигсбергской Альбертины, сам Коринт до самой смерти в 1925 году редактировал свою «Автобиографию» и написал картины «Красный Христос», где художник отобразил жестокости распятия, «Флору» и последнюю версию «Сусанны и старцев». Кроме того в это время Коринт по памяти написал портреты своих коллег: Бернта Грёнвольда, Леонида Пастернака и Георга Брандеса. Другими известными произведениями позднего периода являются «Троянский конь», «Карменсита» и портреты детей Коринта Томаса и Вильгельмины.

В 1923 году к 65-летию Коринта Национальная галерея организовала выставку с участием 170 картин, находившихся в частных собраниях. Поздние произведения художника участвовали в выставке Сецессиона в Берлине и крупных выставках Коринта в цюрихском Кунстхаусе и Кёнигсберге в 1924 году. В том же году Коринт написал портрет имперского президента Фридриха Эберта, в котором по его собственному признанию он видел не столько социал-демократа, сколько современного правителя Германии с хорошим характером.

В 1925 году Коринт стал почётным членом Баварской академии художеств, а в Берлине прошла выставка акварелей Коринта. Его последней крупной работой стал «Ecce Homo», который он закончил прямо перед отъездом в Дюссельдорф и Амстердам 16 июня 1925 года, чтобы ещё раз посмотреть на работы Франса Халса и Рембрандта. 17 июля Коринт умер в Зандворте близ Амстердама от воспаления лёгких, его тело было перевезено в Берлин и погребено на Юго-Западном кладбище в Штансдорфе. После смерти Коринта вышла в свет серьёзная монография Альфреда Кунса, в Берлине в память о художнике в Национальной галерее состоялась выставки картин и акварелей художника, а в академии художеств — выставка графики.

 Оценка творчества Коринта при национал-социалистах 

Хотя при жизни Коринт считался видным представителем немецкого искусства и как патриот всячески способствовал его развитию, многие его работы подверглись критике во времена Третьего рейха. Если ранние импрессионистские работы Коринта полностью соответствовали национал-социалистическим представлениям национал-социалистов, то поздние, частью экспрессионистские работы были признаны «дегенеративным искусством». Эту трансформацию в творчестве художника рассматривали как следствие апоплексического удара в 1911 году и якобы случившегося второго инсульта в 1918 году.

В ходе чистки было конфисковано 295 работ Ловиса Коринта, среди которых оказалась большая часть собрания Национальной галереи и Гамбургского кунстхалле. Некоторые произведения попали на выставку «дегенеративного искусства» в Мюнхене. Большинство работ Коринта впоследствии было продано за границу, преимущественно в Швейцарию.

 Творчество 

 Картины, рисунки, графика 
Ловис Коринт создал более 1000 картин и столько же акварелей, рисунков и графики. Кроме этого он написал целый ряд книг и статей для нескольких печатных изданий в сфере искусства.

Многие из его произведений в настоящее время демонстрируются в галереях и музеях Германии и за рубежом, большая часть творческого наследия Коринта находится в частных коллекциях. Много работ Коринта было утеряно во Вторую мировую войну.

 Сочинения 
Помимо статей для газет Коринт опубликовал несколько книг:
 Das Leben Walter Leistikows. Ein Stück Berliner Kulturgeschichte. Bruno Cassirer Berlin 1910.
 Das Erlernen der Malerei. Ein Handbuch. 1-3. Auflage, Bruno Cassirer Berlin 1920.
 Legenden aus dem Künstlerleben. 1. und 2. Auflage, Bruno Cassirer Berlin 1918.
 Selbstbiographie. Hirzel Leipzig 1926
 Meine frühen Jahre. Claassen Hamburg 1954.
 Gesammelte Schriften''. Herausgegeben und mit einem Vorwort von Kerstin Englert, Fritz Gurlitt Berlin 1920.

Примечания

Литература 
 
 

Персоналии:Кёнигсберг
Художники Германии XIX века
Художники Германии XX века
Художники-портретисты Германии
Художники-импрессионисты Германии
Художники-экспрессионисты Германии
Масоны Германии
Берлинский сецессион
Умершие от пневмонии
Похороненные на Юго-Западном кладбище (Штансдорф)
Почётные доктора Кёнигсбергского университета
Обучавшиеся в Академии Жюлиана
Художники выставки «Дегенеративное искусство»